

Geografia
 Del Rey – località (CDP) della California

Musica
 Del Rey – gruppo musicale statunitense

Persone
 Geraldo Del Rey - attore brasiliano
 Lana Del Rey – cantautrice statunitense
 Lester del Rey – scrittore e editore statunitense
 Sara Del Rey – wrestler statunitense